Lacey kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Lacey,

USA 

 Lacey, Washington ort iWashington, Thurston County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar